Кубок України з футболу 2008/2009 — 18-ий розіграш Кубка України.

Учасники 
У цьому розіграші Кубка взяли участь 62 команди чемпіонату і володар Кубка України серед аматорів 2007 року:

Перший попередній етап 
Матчі першого попереднього етапу відбулися 16 липня 2008 року.

Другий попередній етап 
Матчі другого попереднього етапу відбулися 4 і 6 серпня 2008 року.

1/16 фіналу 

Матчі 1/16 фіналу відбулися 12, 13 і 14 вересня 2008 року.

1/8 фіналу 
Матчі 1/8 фіналу відбулися 28 і 29 жовтня 2008 року.

Чвертьфінали 
Матчі 1/4 фіналу відбулися 11 і 12 листопада 2008 року.

Півфінали 
Півфінальні матчі відбудуться 22 квітня і 13 травня 2009 року. За регламентом, якщо перший матч закінчується внічию, то призначається додатковий матч на полі команди-суперника.

Фінал

Найкращі бомбардири

Підсумкова таблиця 

|}

Джерела 
 Кубок України 2008/2009 — Офіційний сайт ФФУ
 УФПЛ 
 Професіональна футбольна ліга України

Примітки

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 2008—2009
 Чемпіонат України з футболу серед аматорів 2009

2008 у футболі
2009 у футболі
2008 в українському спорті
2009 в українському спорті
Кубок України з футболу